В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1872 по 1879 год.

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

Примечания

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на EnglandStats.com 

1872